Senas kan zijn:
Sénas, een gemeente in het Franse departement Bouches-du-Rhône;
een bevolkingsgroep in Mozambique;
de Engelse naam voor de Sena's, een 11e-eeuwse dynastie in Bengalen.